Конвеєр (від  — «передавати», conveyer — «транспортер»):

 Конвеєр — машина безперервної дії, призначена для транспортування насипних і штучних вантажів;
 Конвеєрна лінія — технологічна вантажно-транспортна схема, яка складається з двох або декількох послідовно розташованих конвеєрів;
 Конвеєрне виробництво — система безперервного виробництва, яка використовує складальні лінії на основі конвеєра;
 Конвеєр (Unix) — перенаправлення потоків вводу-виводу програм таким чином, що вихідний потік кожного процесу безпосередньо зв'язується зі стандартним потоком вводу наступного;
 Конвеєр команд — апаратна структура в обчислювальних пристроях, призначена для прискорення виконання машинних команд.

Див. також 
 Pipeline
 Транспортер